Moussavou est un nom de famille notamment porté par : 

 Denys Moussavou (1905-1997), un des premiers prélats catholiques congolais
 Florentin Moussavou (1955-), homme politique gabonais
 Germain Ngoyo Moussavou (1957-), homme politique gabonais
 Pierre Claver Maganga Moussavou (1952-), homme politique gabonais